Miejscowości w USA:
 Lemay – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Lemay (ang. Lemay Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis